Espadanedo peut désigner :
en Espagne :
 Espadañedo, une commune  de la Province de Zamora ;
au Portugal :
Espadanedo, paroisse civile de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Espadanedo, paroisse civile de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance et la région Nord.